|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2005 vond plaats van 18 tot en met 24 juli 2005 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 77e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennis­toernooi van Cincinnati 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Patty Schnyder uit Zwitserland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Japanse Akiko Morigami in twee sets. Schnyder wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de tweede van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Jill Craybas en Marlene Weingärtner hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Laura Granville en Abigail Spears won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Květa Peschke en María Emilia Salerni in drie sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Spears had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Granville geen.

De Nederlandse Seda Noorlander bereikte de tweede ronde, met Maureen Drake uit Canada aan haar zijde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Cincinnati 2005
Cincinnati